Ги́мрека:
 Гимрека (река) — река в Карелии и Ленинградской области, впадает в Онежское озеро.
 Гимрека (деревня) — деревня в Подпорожском районе Ленинградской области.